Вичадеро () — город на севере Уругвая, в департаменте Ривера.

География 
Расположен в 132 км к юго-востоку от административного центра департамента, города Ривера и 105 км к северо-западу от города Мело. Город находится на пересечении автомобильных дорог № 6 и № 27.

История 
Получил статус малого города (Villa) 3 мая 1984 года, согласно постановлению № 15.538.

Население 
По данным на 2011 год население Вичадеро составляет 3698 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая